Chmielewski ist der Familienname folgender Personen:
 Aron Chmielewski (* 1991), polnischer Eishockeyspieler 
 Horst von Chmielewski (* 1936–2022), deutscher Slawist und Bibliothekar
 Jan Olaf Chmielewski (1895–1974), polnischer Stadtplaner
 Jean Chmielewski, US-amerikanische Chemikerin
 Karl Chmielewski (1903–1991), deutscher SS-Hauptsturmführer und KZ-Kommandant
 Paul Chmielewski (1889–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Piotr Chmielewski (* 1970), polnischer Radrennfahrer
 Stanisław Chmielewski (* 1958), polnischer Politiker
 Stefan Chmielewski (* 1968), deutscher Fußballspieler

 Torsten Chmielewski (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Zbigniew Chmielewski (1926–2009), polnischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Chmielowski